Hamilton Park Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hamilton Park Historic District (Jersey City, New Jersey), NRHP-ID: 79001493
 Hamilton Park Historic District (Franklin, Ohio), NRHP-ID: 83001968